Qoros 3 — компактный седан, первый автомобиль израильско-китайской компании Qoros, который начал выпускаться в январе 2014 года в Китае. Также летом 2014 года он начал производиться в Европе (мелкосерийно он ранее продавался в Словакии). Позже автомобиль должен появиться в кузовах универсал и SUV. Дизайном автомобиля занимался Герт Хильдебранд, до этого проектировавший экстерьер автомобилей Mini. Помимо известного дизайнера, в процессе создания автомобиля были задействованы такие компании, как Microsoft, Magna Steyr, Bosch и другие.

Qoros 3 стал лучшим автомобилем в классе в 2013 году по версии Euro NCAP.

Появление 
Информация о первом автомобиле компании впервые появилась в ноябре 2011 года, когда произошла презентация нового китайского бренда Qoros, нацеленного на рынок Европы. Тогда стало известно, что это будет небольшой седан, который также будет продаваться на внутреннем рынке. В начале декабря 2012 года были показаны тизеры седана. Тем не менее, первым концептом компании стало купе, представленное в середине декабря 2012 года. Через 5 дней после этого Qoros объявили, что на Женевском автосалоне они покажут также кроссовер (хотя ни купе, ни кроссовер показаны не были). Ещё через 5 дней появились официальные фотографии седана (под названием GQ3).

В марте 2013 на автосалоне в Женеве был показан седан Qoros 3, а также прототипы универсала и кроссовера на базе седана.

Описание 

Qoros 3 может оснащаться бензиновым атмосферным четырёхцилиндровым рядным 1,6-литровым двигателем мощностью 126 лошадиных сил, а также его турбированным аналогом мощностью 156 л. с. Позже должны появиться 1,2 и 1,6-литровые моторы. Мощность передаётся через 6-ступенчатую механическую, либо преселективную коробку передач.

Хэтчбек Qoros 3, представленный на автосалоне в Гуанчжоу, стал первым автомобилем, на котором дебютировал мотор нового типа без распредвала.

В стандартное оснащение автомобиля входит развлекательная система с 8-дюймовым экраном, аудиосистема с 8 динамиками, центральный замок, электропривод и обогрев зеркал и стеклоподъёмников. В опции входят камера заднего вида, климат и круиз-контроль, электропривод передних сидений и система «старт-стоп». Из опций безопасности присутствуют АБС, ESP, подушки безопасности и электроусилитель руля.

Безопасность 
Qoros 3 является первым китайским автомобилем, получившим 5 звёзд в краш-тесте Euro NCAP.

Ссылки 
 Qoros 3 на официальном международном сайте Qoros

Примечания 

3